Петровцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петровцы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Петровцы — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Петровцы — деревня в Котельничском районе Кировской области
 Петровцы — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Петровцы — до 1998 г. название деревни Петрята в Афанасьевском районе Кировской области.

Украина 
 Петровцы — село в Миргородском районе Полтавской области.

Хорватия 
 Петровцы — село в общине Богдановцы области Славония.

Спорт 
 «Петровцы» — название футбольного клуба «Миргород» до 1997 года

См. также 
 Новые Петровцы